Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1970 var det 37:e världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 48:e Europamästerskapet i ishockey för herrar. Mästerskapet avgjordes i tre divisioner som A-, B-, och C-grupp. De tre turneringarna avgjordes som följer:

A-världsmästerskapet i Stockholm, Sverige, 14–30 mars 1970 
B-världsmästerskapet i Bukarest, Rumänien, 24 februari–5 mars 1970 
C-världsmästerskapet i Galați, Rumänien, 13–22 februari 1970 

Antalet anmälda lag till turneringen var 21 stycken. A-gruppen skulle egentligen för första gången avgjorts i den organiserade ishockeyns hemland Kanada, i städerna Winnipeg och Montréal. Men på grund av amatörproblematiken, det så kallade Kanadabråket, kunde inte de nordamerikanska lagen ställa upp med deras starkaste lag och därför valde Kanada att lämna återbud till världsmästerskapet och sitt arrangemang av världsmästerskapet på hemmabana. I sista minuten övertog Stockholm värdskapet och blev därmed världsmästerskapets värd för andra året i rad.

Kanada hade satsat extra hårt, och bland annat arrangerat ett för-VM i Winnipeg i december 1967.

I A-gruppen spelade de sex högst rankade lagen. De åtta därpå följande lagen spelade B-gruppen och de sex sämst rankade lagen spelade C-gruppen.

Sovjetunionen vann världs- och Europamästerskapet före Sverige och Tjeckoslovakien. Eftersom bara europeiska lag deltog i A-gruppen blev Europamästerskapsställningen lika som världsmästerskapsslutställningen.

Matchen mellan Sovjetunionen och Sverige den 30 mars 1970 sågs av uppsakttningsvis 82 procent av de svenska TV-tittarna, det vill säga en bra bit över fem miljoner människor.

Vid samma poäng gick resultat vid inbördes möte före målskillnad i samtliga grupper.

A-världsmästerskapet

Europamästerskapet 

Eftersom bara europeiska lag deltog i A-världsmästerskapet, blev Europamästerskapsslutställningen identisk med världsmästerskapsslutställningen, se ovan.

B-världsmästerskapet 

B-världsmästerskapet spelades i Bukarest, Rumänien.

C-världsmästerskapet 

C-världsmästerskapet spelades i Galați, Rumänien.

Total slutställning

IHF:s val av bästa spelare 
Målvakt: Urpo Ylönen, Finland
Back: Lennart Svedberg, Sverige
Forward: Alexander Maltsev, Sovjet

All star team 
Målvakt: Viktor Konovalenko, Sovjet
Försvar: Lennart Svedberg, Sverige, Jan Suchý, Tjeckoslovakien
Anfall: Anatoli Firsov, Sovjet, Aleksandr Maltsev, Sovjet,  Václav Nedomanský, Tjeckoslovakien

Laguppställningar

Sovjetunionen 
Viktor Konovalenko; Vladislav Tretiak, Alexander Ragulin, Vitalij Davydov; Igor Romischevski, Vladimir Lutsjenko, Jevgeni Paldijev, Valerij Vasiljev, Valerij Nikitin, Boris Michailov, Vladimir Petrov, Valerij Charlamov, Aleksandr Maltsev, Anatolij Firsov, Vladimir Vikulov, Vjatjeslav Starsjinov, Aleksandr Jakusjev, Jevgenij Misjakov, Viktor Polupanov, Vladimir Sjadrin;
Tränare: Anatolij Tarasov och Arkadij Tjernysjov

Sverige 
Målvakter: Gunnar Bäckman, Leif Holmqvist
Backar: Thommy Abrahamsson, Arne Carlsson, Anders Hagström, Nils "Nicke" Johansson, Kjell-Rune Milton, Lars-Erik Sjöberg, Lennart Svedberg 
Forwards: Anders Hedberg, Stig-Göran "Stisse" Johansson, Stefan Karlsson, Hans "Virus" Lindberg, Tord Lundström, Lars-Göran Nilsson, Anders Nordin, Roger Olsson, Björn Palmqvist, Ulf Sterner, Håkan Wickberg

Se även 
Kanadabråket

Fotnoter

Källor
 Passion Hockey

Externa länkar

Världsmästerskapet i ishockey för herrar i SVT:s öppna arkiv 

1970 i Rumänien
Sport i Sverige 1970
Internationella ishockeytävlingar i Rumänien
Internationella ishockeytävlingar i Sverige
Ishockeysäsongen 1969/1970
Sportevenemang i Bukarest
Internationella sportevenemang i Stockholm
1970
Stockholm under 1970-talet
Bukarest under 1900-talet